733 steht für:
 733 n. Chr.
 Boeing 737-300 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 Boeing 733, Projektvariante des Überschallflugzeugentwurfs Boeing 2707

Siehe auch: